Die Umweltstation Lias-Grube in Eggolsheim-Unterstürmig in Oberfranken ist eine Informations- und Bildungsstätte für die regionale Umweltbildung. Träger ist der gleichnamige Förderverein.

Sie ist die 30. Station dieser Art in Bayern und wird durch das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen finanziell unterstützt. Das Freigelände der Umweltstation bildet die Lias-Grube, ein 17 Hektar großes ehemaliges Tonabbaugebiet, das nach erfolgter Renaturierung die besten Voraussetzungen für dieses besondere Umweltprojekt bietet.

Träger 
Der Träger der Umweltstation ist der gemeinnützige Förderverein Umweltstation Lias-Grube Unterstürmig e.V., in dem Verantwortliche aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ehrenamtlich engagiert sind. Der Verein beschäftigt mit Fördermitteln und Spenden Fachkräfte, die die konkreten Bildungsangebote organisieren und durchführen.

Ziele des Projektes 
Die Verantwortlichen der Umweltstation wollen möglichst viele Menschen aller Altersstufen für einen verantwortungsbewussten und schonenden Umgang mit unserem Naturerbe und unseren Lebensgrundlagen sensibilisieren. Dieses Ziel wird durch Vermittlung von Grundlagenwissen über ökologische Zusammenhänge sowie praxisnahe Information über Natur- und Umweltschutz in einem breit gefächerten Veranstaltungsangebot umgesetzt.
Besonders eigene Ideen zu Naturschutz, Landschaftspflege und Ökologie können in Seminaren und Projekten im Freigelände der Tongrube entwickelt und sofort unter Anleitung einer Fachkraft umgesetzt werden. Die fertigen Projekte bleiben mit erklärenden Schautafeln ausgestattet, als ständig wachsender „ökologischer Lehrpfad“ erhalten.
Auch nachhaltiges Lernen soll in möglichst vielen Bereichen der regionalen Umweltarbeit fachlich fundiert einfließen. Hierfür bietet die Umweltstation Lias-Grube Unterstürmig allen Fachkräften und Interessierten aus Gemeinden, Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung, Verbänden, Schulen und Projektgruppen praktische und theoretische Unterstützung in ihrer umweltpädagogischen Arbeit.

Weblinks 
Internetauftritt Lias-Grube

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung in Bayern
Umweltbildungseinrichtung in Bayern
Eggolsheim
Kultur (Landkreis Forchheim)
Organisation (Landkreis Forchheim)